Решётка — многозначный термин.

 Решётка — заграждение, строительная (чаще всего — металлическая) конструкция из прутьев.
 Решётка — оборудование для механической очистки сточных вод.
 Колосниковая решётка — решётка из чугунных колосников, поддерживающая слой горящего твёрдого топлива (например, угля) в топке.
 Вибрационная решётка — устройство для разрушения залитых песчаных литейных форм встряхиванием.


Математика 
 Решётка в общей алгебре — алгебраическая структура с двумя бинарными операциями, сходными по поведению с операциями взятия верхней и нижней грани в упорядоченных множествах.
 Решётка — дискретная подгруппа конечного кообъёма в группе Ли. В частности:
 Решётка — дискретная подгруппа в векторном пространстве с евклидовой геометрией.
 Решётка — граф определённого вида.

Физика 
 Кристаллическая решётка — обладающая определённой симметрией и дальним порядком структура, которую образуют атомы в кристалле.
 Решётка Браве.
 Обратная решётка.
 Дифракционная решётка — оптический прибор, имеющий регулярную структуру из областей, имеющих различные оптические свойства (прозрачных — непрозрачных, отражающих — поглощающих и т. п.), действие которого основано на явлениях интерференции большого числа световых лучей (дифракции).
 Антенная решётка — периодическая структура из излучателей, позволяющих управлять диаграммой направленности антенны без механического поворота путём за счёт изменения картины интерференции радиоволн в пространстве при изменении соотношения фаз колебаний на каждом из излучателей.

Информатика 
 Решётка — одна из топологий компьютерных сетей.
 Решётка (#) — октоторп, символ, присутствующий с 1960-х годов практически на всех компьютерных клавиатурах.

Топоним 
 Решётка — река в Свердловской области, правый приток реки Исети, в Решётку впадает канал Чусовая — Исеть.
 Решётка (приток Барыша).

См. также 

 Решето (значения)
 Решёты